Влади́мир Нови́цкий:
 Новицкий, Владимир Иосифович (род. 1939) — советский и белорусский учёный, доктор исторических наук, профессор. 
 Новицкий, Владимир Станиславович (род. 1947) — украинский политик.
 Новицкий, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский и белорусский спортивный комментатор.